L'hymne national de l'Ossétie du Sud (ossète : Республикӕ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн, Respublikæ Hussar Irystony Paddzahadon Gimn) fut adopté le . Les paroles furent écrites par Totraz Kokaev (Тотраз Кокаев) et la musique fut composée par Felix Alborov (Феликс Алборов).

Paroles

Paroles en ossète

Traduction

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hymne national
 Liste des hymnes nationaux

Ossetie Sud
Symbole de l'Ossétie du Sud